Гидроаэропорт Экскершен-Инлет (),  — гражданский гидроаэропорт, расположенный в населённом пункте Экскершен-Инлет (Аляска), США.



Авиакомпании и пункты назначения 
Деятельность аэропорта субсидируется за счёт средств Федеральной программы США  по обеспечению воздушного сообщения между небольшими населёнными пунктами страны.

Примечания

Ссылки 
 Alaska FAA airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски